Soulier est un nom commun qui désigne une chaussure (voir aussi soulier d'orignal).
  est le nom de plusieurs récompenses attribuées en football au meilleur buteur d'un championnat ou d'une coupe.
 Le Soulier de satin est une pièce de théâtre de Paul Claudel, adaptée au cinéma par Manoel de Oliveira.

Patronyme

 Alfred Soulier (1872-19..), ingénieur électricien français
 André Soulier (né en 1944), homme politique français ;
 Arnaud Soulier, réalisateur français ;
 César Soulier (ou César Soulié) (1766-1830), homme politique suisse ;
 Charles Soulier (?-?), photographe français ;
 Édouard Soulier (1870-1938), pasteur protestant et homme politique français ;
 Fabrice Soulier, dit « FabSoul » (né en 1969), joueur de poker professionnel français ;
 François Soulier (né en 1966), musicien français, batteur du groupe Indochine, connu sous le nom de Mr Shoes ;
 Frédéric Soulier (né en 1965), homme politique français ;
 Jean Antoine Soulier (1766-1835), général de brigade français ;
 Jean-Jacques François de Soulier (1745-1826), général de brigade français ;
 Jean-Pierre Soulier (1915-2003), hématologue et médecin français ; 
 Léon Soulier (né en 1924), évêque catholique français ;
 Michel Soulier (1950-1977), joueur de football belge ;
 Noé Soulier (1987-), danseur et chorégraphe de danse contemporaine ;
 Stade Michel Soulier, ancien stade de l'Union Royale Namur ;
 René Soulier (1911-1991), athlète français ;
 Robin Soulier (né en 1976), photographe et peintre français ;
 Yannick Soulier, acteur français ;

Autres 
 Maladie de Bernard et Soulier, maladie sanguine décrite par Jean Bernard et Jean-Pierre Soulier

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien